Iguaba Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguaba Grande (ort), Rio de Janeiro, 
 Iguaba Grande (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar